Уильям Северлин «Билл» Хьюитт (; родился 8 августа 1944 года, Кембридж, штат Массачусетс) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Колледже Сан-Антонио и Университете Южной Калифорнии, в 1968 году был выбран на драфте НБА под 11-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже выступал за команды «Детройт Пистонс», «Баффало Брейвз» и «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 6 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1969). Всего за карьеру в НБА сыграл 361 игру, в которых набрал 2062 очка (в среднем 5,7 за игру), сделал 1994 подбора, 469 передач, 9 перехватов и 10 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Родившиеся в Кембридже (Массачусетс)
Выпускники Кембриджской латинской школы (Массачусетс)
Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Баффало Брейвз»
Игроки «Чикаго Буллз»